Кеммерих, Александр Оскарович (1912—2010) — советский гидролог и гляциолог.
 Кеммерих, Томас (род. 1965) — немецкий политик.